Svärta har flera betydelser:

 Svärta (fotografisk term) - se svärtningskurva
 Svärta - en andfågel
 Svärta socken - en socken i Södermanland i Rönö härad
 Svärta landskommun - en tidigare kommun i Södermanlands län 1863-1967
 Svärta församling - en församling i Strängnäs stift i Nyköpings kommun -2002
 Svärta kyrka - en kyrka som tillhör Nyköpings församling i Strängnäs stift
 Svärta distrikt - ett distrikt i Nyköpings kommun och Södermanlands län 2016-
 Svärta gård - gammalt gods i Nyköpings kommun
 Svärtning (verb) eller blånering, rostskyddsmetod